William Alexander kan syfta på bland andra:

* William Alexander, 1:e earl av Stirling (omkring 1567–1640), skotsk poet och politiker
 William Alexander den yngre (omkring 1602–1638), kanadensisk kolonisatör
 William Alexander, lord Stirling (1726–1783), amerikansk general i oavhängighetskriget
 William Alexander (1767–1816), brittisk målare
 William Alexander (1824–1911), irländsk ärkebiskop
 William Alexander, baron Alexander av Potterhill (1905–1993), brittisk pedagog
 William Alexander (född 1976), amerikansk barnboksförfattare
 William Hardy Alexander (1878–1962), amerikansk klassisk filolog
 William Lindsay Alexander (1808–1884), skotsk kyrkoledare 
 William Menzies Alexander (1858–1929), skotsk medicinsk och teologisk författare
 William Patterson Alexander (1805–1884), amerikansk missionär på Hawaii
 William Stewart Alexander (1919–2013), nyzeeländsk patolog
 William Vollie Alexander (född 1934), amerikansk politiker